Лане́ць — діалектна назва ланцюга;
 Ла́нець — бідняк, жебрак. Ла́нці — старі, поношені речі, ганчірки, барахло, шмаття, дрантя;
 Ла́нець — українське лайливе слово, яке первісно означало учасника ландміліції (піврегулярного ополчення в Російській імперії XVIII ст.).

Ланець — село в гміні Польська Церекев Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства

Примітки